Вал Атанариха — укреплённая линия (вал), возведённая вождём вестготского племени тервингов Атанарихом. Располагался между берегами рек Герасиуса (современный Прут) и Дуная на земле остготского племени таифалов (современная Олтения). Скорее всего, для строительства вала использовались старые римские укрепления (лимес), называвшиеся Limes Transalutanus.

См. также 
 Атанарих
 Траяновы валы
 Змиевы валы
 Лимес

Литература 
 Heather P. The Goths. P. 100.

Ссылки 
 Грейншпол Б. Готы под гуннскими знамёнами 

Дакия
Мёзия
Вестготы
А
Предыстория Румынии
Римская фортификация